Poolster, een ster die vanaf de aarde gezien vrijwel exact in het noorden ligt
 Polaris of Poolster, de ster die thans vanaf de aarde gezien vrijwel exact in het noorden ligt

Schepen:
 Twee schepen van de Nederlandse Koninklijke Marine:
 Hr.Ms. Poolster (1939), een Nederlands kustbewakingsvaartuig.
 Hr.Ms. Poolster (1964), een Nederlands bevoorradingsschip van de Poolsterklasse.
 GMS Poolster, een gouvernementsschip uit Nederlands-Indië dat als bebakeningsvaartuig was gebouwd, maar in 1939 werd gemilitariseerd tot vliegtuigmoederschip
 Poolster (kabelschip), een Nederlands schip van de toenmalige PTT, bestemd voor het leggen van onderzeese (telefoon)kabels

Overig:
 De poolster, Belgische stripreeks
 VV Poolster, Nederlandse amateurvoetbalclub uit Spijk (Groningen)
 Orde van de Poolster, Zweedse ridderorde

Zie ook 
 Polaris (doorverwijspagina) 
 Étoile du Nord (doorverwijspagina)
 Polarstern